

Persone 
David Catapano – chef
Letterio Catapano – calciatore italiano
Mike Catapano – giocatore di football americano statunitense

Altro
Catapano – grado militare